Колонија лас Арболедас има више значења:

 Колонија лас Арболедас (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија лас Арболедас (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лас Арболедас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику